Сияр Бахадурзада (; ) — афганский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2001 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Shooto, Rings, World Victory Road и др. Владел титулом чемпиона Shooto в среднем весе.

Биография 
Сияр Бахадурзада родился 17 апреля 1984 года в Кабуле, Афганистан в таджикской семье.

В возрасте 15 лет вместе с семьёй переехал на постоянное жительство в Нидерланды. Здесь начал заниматься единоборствами под руководством известного голландского специалиста Мартейна де Йонга. Проходил подготовку в зале бойцовского клуба Golden Glory.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в марте 2001 года, отправив своего соперника в нокаут уже на 57 секунде первого раунда. Первое время дрался исключительно на территории Нидерландов, регулярно принимал участие в голландских турнирах Shooto и Rings. В течение многих лет владел титулом чемпиона Shooto в средней весовой категории.

В 2008 году провёл три боя в крупной японской организации World Victory Road. В поединке с местным японским бойцом Кадзуо Мисаки во втором раунде попался в «гильотину» и вынужден был сдаться. В рамках стартового этапа гран-при среднего веса техническим нокаутом выиграл у бразильца Эванжелисты Сантуса, но затем на стадии полуфиналов проиграл сдачей другому представителю Бразилии Жоржи Сантиагу — в результате успешно проведённого в первом раунде скручивания пятки.

В 2010—2011 годах одержал победу в мировой серии United Glory. Подписал контракт с американской организацией Strikeforce, однако из-за проблем с получением американской визы ему так и не довелось выступить на её турнирах.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 20 побед и только 4 поражения, Бахадурзада привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в сентябре 2011 года подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC, состоявшемся в апреле 2012 года, нокаутировал бразильца Паулу Тиагу, заработав при этом бонус за лучший нокаут вечера.

В 2013 году по очкам уступил корейцу Ким Дон Хёну и американцу Джону Говарду.

После более чем двухлетнего перерыва в марте 2016 года вышел в клетку против Брэндона Тэтча, в третьем раунде заставил его сдаться с помощью «ручного треугольника».

В сентябре 2017 года отметился победой техническим нокаутом над непобеждённым новичком организации Робом Уилкинсоном.

В 2018 году нокаутировал Луана Шагаса, получив награду за лучшее выступление вечера, но проиграл единогласным решением Кёртису Миллендеру.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|24-8-1
|Исмаил Наурдиев
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Копенгаген, Дания
|
|-
|Поражение
|align=center|24-7-1
|Кёртис Миллендер
|Единогласное решение
|UFC 232
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-6-1
|Луан Шагас
|KO (удары)
|UFC Fight Night: Barboza vs. Lee
|
|align=center|2
|align=center|2:40
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-6-1
|Роб Уилкинсон
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Volkov vs. Struve
|
|align=center|2
|align=center|3:10
|Роттердам, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|22-6-1
|Брэндон Тэтч
|Сдача (треугольник руками)
|UFC 196
|
|align=center|3
|align=center|4:11
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-6-1
| Джон Говард
| Единогласное решение
| UFC 168
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-5-1
| Ким Дон Хён
| Единогласное решение
| UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 21-4-1
| Паулу Тиагу
| KO (удар рукой)
| UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:42
| Стокгольм, Швеция
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-4-1
| Томми Депрет
| TKO (удары руками)
| United Glory: 2010/2011 World Series Finals
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:16
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-4-1
| Джон Алессио
| TKO (удары)
| United Glory: 2010/2011 World Series Semifinals
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:55
| Шарлеруа, Бельгия
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-4-1
| Деррик Нобл
| TKO (удары руками)
| United Glory: 2010/2011 World Series Quarterfinals
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:54
| Амстердам, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-4-1
| Карлус Александри Перейра
| KO (удар рукой)
| Shooto Brasil 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:34
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-4-1
| Роберт Йоч
| Решение большинства
| Ultimate Glory 11: A Decade of Fights
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4-1
| Леандру Бетата
| TKO (удары руками)
| Shooto Brasil 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:14
| Форталеза, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 14-4-1
| Жоржи Сантиагу
| Сдача (скручивание пятки)
| World Victory Road Presents: Sengoku 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-3-1
| Эванжелиста Сантус
| TKO (травма руки)
| World Victory Road Presents: Sengoku 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:22
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-3-1
| Кадзуо Мисаки
| Сдача (гильотина)
| World Victory Road Presents: Sengoku First Battle
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:02
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2-1
| Натан Схоутерен
| Сдача (удары руками)
| Ultimate Glory 6: Ede’s Best against the Rest
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:17
| Эде, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 12-2-1
| Сико Ямасита
| Единогласное решение
| Shooto: Back To Our Roots 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2-1
| Курт Версхурен
| TKO (соккер-кики)
| Ultimate Glory 3: Upside Down
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:55
| Роттердам, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2-1
| Роди Трост
| TKO (удары руками)
| Staredown City
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:19
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2-1
| Роландас Агрба
| Сдача (удушение сзади)
| Ultimate Glory 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:26
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2-1
| Деннис де Рус
| Единогласное решение
| Kickboxing Gala Free-Fight
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Бевервейк, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2-1
| Александр Пенао
| Сдача (скручивание пятки)
| Shooto Holland 4
| 
| align=center| 1
| align=center|3:31
| Барневелд, Нидерланды
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-2-1
| Стефан Клевер
| Единогласное решение
| Rings Holland: Born Invincible
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Утрехт, Нидерланды
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-1-1
| Натан Схоутерен
| Единогласное решение
| Shooto Holland: Knock-Out Gala 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Флиссинген, Нидерланды
|
|-
| Ничья
| align=center| 6-0-1
| Патрик Валле
| Раздельное решение
| Shooto Holland: Fight Night
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Флиссинген, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Аршак Дахабагян
| Единогласное решение
| Shooto Holland: On Tour 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Эде, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Деннис ван Асселт
| Сдача (север-юг)
| Shooto Holland: 4-Man Tournament
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:23
| Гус, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Себастиан Рийтслаг
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto Holland: 4-Man Tournament
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:32
| Гус, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Хуберт Венедал
| Сдача (треугольник)
| Shooto Holland: Holland vs. The World
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:28
| Кулемборг, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Мингус Пилапесси
| KO (ногой в голову)
| Shooto Holland: On Tour
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:19
| Кулемборг, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Марк Ланге
| KO (удары руками)
| Beast of the East 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:57
| Зютфен, Нидерланды
|
|-

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Афганистана